O Campeonato Estadual de Remo de 2008 é a atual edição da mais tradicional competição de remo do Rio de Janeiro. 

Esta edição terá a participação dos principais clubes do Rio e um total de oito Regatas.

Fórmula de Disputa

Pontuação

Será conferida, por colocação em provas, a seguinte pontuação:
1º lugar - 10 pontos 
2º lugar - 6 pontos 
3º lugar - 4 pontos 
4º lugar - 3 pontos 
5º lugar - 2 pontos 
6º lugar - 1 ponto

Provas

Haverá provas com os seguintes tipos de barco:

Categorias

As provas serão disputadas pelas seguintes categorias:

Infantil –  De 13 (treze) a 15 (quinze) anos, feitos até 31 de dezembro.
Junior B – 16 (dezesseis) anos feitos até 31 de dezembro.
Junior A – 17 (dezessete) a 18 (dezoito) anos feitos até 31 de dezembro. 
Estreante– Mínimo 17 (dezessete) anos feitos até 31 de dezembro da temporada em que competir e que nunca tenham participado de provas oficiais em qualquer federação antes de 2008. 
Peso leve - O peso médio de uma guarnição, sem considerar o peso do Timoneiro não deve ultrapassar a 70,0 (setenta) quilos. O peso de cada remador, tomado individualmente, bem como o remador de Single-Skiff, não deve ultrapassar os 72,5 (setenta e dois meio) quilos para homens e 59,0 (cinqüenta e nove) quilos para mulheres. A média de peso de uma guarnição feminina, nesta categoria, não deve ultrapassar a 57,0 (cinqüenta e sete) quilos. 
Senior B – De 19 (dezenove) a 22 (vinte e dois) anos feitos até 31 de dezembro. 
Senior A – A partir de 23 (vinte e três) anos de idade. 
Master – Remador que atinge a idade de 27 (vinte e sete) anos e esteja sem competir há, pelo menos, 1 (um) ano em provas de 2.000 (dois mil) metros.

Premiações

Campeonato por Categoria: Será proclamada Campeã de cada uma das categorias a Associação que tiver obtido, na respectiva categoria, durante as diversas regatas oficiais da temporada, o maior número de pontos. 

Campeonato do Estado do Rio de janeiro: Será proclamada Campeã do Estado do Rio de Janeiro, a Associação que obtiver o maior número de pontos nas regatas oficiais da temporada em todas as categorias, exceto Infantil e Master.

Troféu Eficiência: Será proclamada campeã do Troféu Eficiência, a Associação que obtiver o maior número de pontos nas provas oficiais das regatas oficiais da temporada, em todas as categorias.

Calendário

As categorias Infantil e Master não somam pontos para a disputa do Campeonato Estadual.

Classificação

Até a 6ª Regata.

Ver também: Tabelas de Classificação por Categoria

Regatas

1ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
2ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
3ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
4ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
5ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
6ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
7ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008
8ª Regata do Campeonato Estadual de Remo 2008

Ver também

Campeonato Carioca de Remo

Campeonato Carioca de Remo